Urbanki ist ein polnischer Ortsname:
 Urbanki (Wieliczki), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945 Urbanken, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Urbanki (Bielany), Dorf im Powiat Sokołowski, Woiwodschaft Masowien